

Sigle
 EPT – Ente Provinciale per il Turismo
 EPT – European Poker Tour
 EPT – Energy Pay-back Time

Codici 
 EPT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Eliptamin (Papua Nuova Guinea)